Barzdorf ist der deutsche Name folgender Orte:
 Bartoszówek, Gemeinde in Niederschlesien im ehemaligen Kreis Striegau, Polen
 Bernartice u Javorníka, Gemeinde bei Jauernig, Schlesien, Tschechien
 Božanov, Gemeinde im Braunauer Ländchen, Tschechien
 Pertoltice pod Ralskem, Barzdorf am Rollberg, Gemeinde bei Mimoň, Böhmen, Tschechien